Фатик:

 Фатик — город в центральной части Сенегала.
 Фатик — область в Сенегале.